Nederland
 Wapen van Haren (Groningen), een Nederlandse plaats en gemeente in de provincie Groningen
 Wapen van Haren (Noord-Brabant), een Nederlandse plaats in de gemeente Oss

België
 Wapen van Haren (Brussel), een Belgische voormalige gemeente, opgegaan in de huidige gemeente ("stad") Brussel

Duitsland
 Wapen van Haren (Ems), een Duitse stad in het Eemsland (Nedersaksen)